Cleon, auch Kleon, ist ein Vorname griechischer Herkunft, der der Ruhmvolle bedeutet.

Namensträger 

 Cleon Daskalakis (* 1962), amerikanischer Hockeyspieler
 Cleon Jones (* 1943), amerikanischer Baseballspieler (New York Mets)
 W. Cleon Skousen  (1913–2006), amerikanischer Autor, Redner, FBI-Agent, Hochschullehrer, Polizeichef und konservativer, antikommunistischer sowie mormonischer Aktivist
 Cleon Turner (* 1945), amerikanischer Politiker im Bundesstaat Massachusetts

Cleon ist zudem der Name eines Townships im Manistee County im amerikanischen Bundesstaat Michigan.

Siehe auch:
 Cléon (Begriffsklärung)
 Kleon

Einzelnachweise 

Vorname